Марин Стоянов Дринов (, в России — Марин Степанович Дринов) (1838—1906) — болгарский историк и филолог, общественный деятель болгарского национального возрождения. Большую часть своей жизни проработал в Российской империи. Один из основоположников болгарской историографии, первый президент Болгарского литературного общества (ныне Болгарская академия наук). Один из отцов-основателей возрождённого в 1878 году Болгарского государства.

Биография 
Сын ремесленника, один из 10 детей в семье. Начальное образование получил в 4-классном училище по месту рождения, затем на средства общины городка Панагюриште был вместе с другими болгарскими юношами отправлен для получения образования в Киевскую духовную семинарию, которую окончил в 1861 году, поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. В 1865—1871 работал в Австрии и в Италии, разыскивая там документы по болгарской истории, некоторое время жил в Праге. В конце 1860-х годов Дринов начал печатать статьи в болгарских изданиях «Народность», «Македония» и «Право». В 1869 г. Дринов издал сочинения: «История Болгарской церкви» и «О происхождении болгарского народа», встреченные болгарами сочувственно, особенно первое из них, дававшее опору для духовной борьбы с греками-фанариотами. Русский перевод этого сочинения напечатан в «Православном Обозрении» 1870-м. Дринов (наряду с В. Стояновым, Жинзифовым и Бончовым) основал научно-литературное общество «Болгарско книжевно дружество»(Брэила, Румыния). Дринов стал первым председателем дружества.

В его магистерской диссертации «Заселение Балканского полуострова славянами» (Москва, 1873) приведены доказательства, что заселение Балканского полуострова славянами шло поэтапно, в III—VII столетиях. В 1873 г. Дринов получил степень магистра и стал лектором по славистике в Харьковском университете. С 1876 года — профессор. Автор фундаментальных работ о болгарском народе, древнейшей истории славян, о славяно-византийских отношениях, об истории Болгарской церкви. Дринов выступал за независимость оной от Константинопольского патриархата.

После освобождения Болгарии в 1878 году Дринов приехал на родину. Князь А. М. Дондуков-Корсаков назначил Дринова Софийским вице-губернатором, а затем — министром народного просвещения и духовных дел. Дринов стал соавтором Тырновской конституции. Однако, в ответ на предложение австрийского правительства объявить столицей Болгарии Велико Тырново, — настоял, чтобы ею сделалась София.

В 1878 г. Дринов составил первый «Временный устав народных школ», определивший структуру школьной системы в Болгарии и содержание учебных программ. Согласно уставу создавалась трёхстепенная система народных училищ с бесплатным обучением и стипендиями для бедных:
 Обязательная для всех начальная школа с 3-летним курсом обучения,
 Средняя (двухклассная),
 Главная (четырёхклассная).
В больших городах предлагалось открывать реальные и классические гимназии. Дринов создал фонд помощи болгарам, получающим образование за границей (гл. обр. в России). Основал в Софии Народную библиотеку и Археологический музей.

Дринов ввёл 32-буквенный гражданский алфавит, употреблявшийся в Болгарии до 1892 года, а с небольшими коррективами — до 1945 года (с буквами ять и юс малый, а также с немыми ь и ъ на конце слов).

В 1879 году Дринов вернулся в Харьков и продолжал там работать до конца жизни. Член-корреспондент Петербургской АН (1898), член многих зарубежных научных обществ.

Умер 13 марта 1906 года от туберкулёза.

Именем Дринова называется академическое издательство Болгарской АН.

Труды 
 Дринов, М. Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история. Пловдив-Русчук-Велес, 1869
 Дринов, М. Исторически преглед на Българската църква от самото ѝ начало и до днес. Виена, 1869
 Дринов, М. Заселение Балканского полуострова славянами. — Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1872, № 4, 1-175
 Дринов, М. Южные славяни и Византия в X веке. — Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1875, № 3, III. Материалы славянские, 1-152
 Дринов, М. О некоторых трудах Димитрия Хоматиана, как историческом материале. I. — Византийский временник, Т. I (1894), 319—340
 Дринов, М. О некоторых трудах Димитрия Хоматиана, как историческом материале. II. — Византийский временник, Т. II (1895), 1-23

Примечания

Литература 
 Горина Л. В. Марин Дринов — основоположник на българското академично Славянознание. — София, 2009.
 
 Сборниче за юбилея на профессора Марин С. Дринов 1869—1899. Нареди и издаде Българското книжовно дружество в София. С., 1900
 Дринов, М. Съчинения. Т. I. Трудове по българска и славянска история. София, 1909
 Дринов, М. Съчинения. Т. II. Трудове по българска църковна история. Трудове по езикознание, литературна история, етнография и народни умотворения. София, 1911
 Дринов, М. Съчинения. Т. III. С., 1915
 Дринов, М. Избрани съчинения. Т. I—II. Под ред. на Иван Дуйчев. София, 1971.
 Изследвания в чест на Марин С. Дринов. София, 1960.
 Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. I. София, 1985, 614—616.
 Gjuzelev, V. Marin Drinov (1838—1906) — Begründer der bulgarischen Slawistik und Mediävistik, Palaeobulgarica, XVII (1993), № 4, 107—126.

Ссылки 
 Статья о Дринове
 Статья в ЭСБЕ

Умершие от туберкулёза
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Академики Болгарской академии наук
Историки Болгарии
Филологи Болгарии
Слависты Болгарии
Историки Российской империи
Филологи Российской империи
Слависты Российской империи
Историки Украины
Филологи Украины
Слависты Украины
Византинисты
Болгаристы
Президенты Болгарской академии наук
Почётные граждане Кюстендила